Keles bzw. Keleş bezeichnet:

 Keles (Bursa), einen Ort in der Provinz Bursa (Türkei)
 Keles (Usbekistan), einen Ort in der Provinz Toshkent (Usbekistan)
 Keleş (Pazarcık), ein Dorf in der Türkei an der Bagdadbahn
 Keles (Syrdarja), ein Nebenfluss des Syrdarja
 Keleş, einen türkischen Personennamen

Keles ist der Familienname folgender Personen:

 Can Keles (* 2001), österreichischer Fußballspieler